Letnie Mistrzostwa Słowenii w Skokach Narciarskich 2009 odbyły się 10 października 2009 roku na skoczni Bauhenk (HS109) w Kranju. Gospodarzem zawodów był klub narciarski SK Triglav Kranj.

W konkursach wzięło udział 80 zawodników, którzy wystąpili w trzech konkurencjach: konkursie indywidualnym kobiet, konkursie indywidualnym mężczyzn oraz konkursie drużynowym mężczyzn. W tym ostatnim zaprezentowało się 14 zespołów.

Indywidualnymi mistrzami Słowenii zostali: Robert Kranjec i Eva Logar, a drużynowe mistrzostwo zdobyła drużyna gospodarzy – SK Triglav Kranj.

Wyniki

Konkurs indywidualny mężczyzn

Konkurs indywidualny kobiet

Zawody drużynowe mężczyzn

Bibliografia 
 Wyniki indywidualnego konkursu mężczyzn
 
 Wyniki drużynowego konkursu mężczyzn

Mistrzostwa Słowenii w skokach narciarskich
2009 w sportach zimowych
2009 w Słowenii
Sport w Kranju